San Fermín (Madrid) - buurt in het district Usera van Madrid
 Orcasur - buurt in het district Usera van Madrid
 San Fermín-Orcasur (metrostation) - metrostation tussen bovenstaande buurten